Абсорбция ( — поглощать):

Естественные науки 
 Абсорбция — процесс поглощения газов или паров жидкостью.
 Абсорбция (оптика) — поглощение света.
 Абсорбция (физиология)

Гуманитарные науки 
 Абсорбция (лингвистика)
 Абсорбция (социология)
 Абсорбция (экономика)